Alphorn steht für:
 Alphorn, in den Alpen verbreitetes Blasinstrument
Berge
 Blüemlisalphorn 	
 Chüealphorn 	
 Feldalpenhorn, 1.923 m hoher Berg in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
 Gaisalphorn, 1.953 m hoher Berggipfel in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf
 Gemmenalphorn 	
 Nünalphorn 	
 Rindalphorn,  1.821 m hoher Gipfel der Nagelfluhkette im Landkreis Oberallgäu, Bayern